Marienbad bezeichnet

 Marienbad, eine Stadt und Kurort in Tschechien
 Marienbad (Spiel), ein Strategiespiel
 Marienbad (Band), eine Dark-Metal-Band
 Marienbad (Krater), ein Krater auf dem Asteroiden (951) Gaspra
 Marienbad (Leipzig), ehemaliges Hallenbad im Leipziger Stadtteil Neuschönefeld
 Marienbad Brandenburg, ein Sport- und Spaßbad in Brandenburg an der Havel
 Marienbad, Berlin, siehe Luisenbad (Berlin)#Marienbad
 Marienbad, Freiburg im Breisgau, siehe Theater im Marienbad
 in der Alchemie und Chemie sowie beim Kochen verwendetes erhitzbares Wasserbad (balneum Mariae); siehe Bain-Marie